La Roumanie est huitième de finaliste de la Coupe du monde de football de 1990 , son parcours s'arrête le dimanche  contre l'Irlande après une défaite aux tirs au but. C'est la 5 participation d'une sélection roumaine en phase finale de Coupe du Monde.

Qualifications

Groupe 1 

|}

Effectif

Phase finale

Premier tour - Groupe B

Union soviétique - Roumanie

Cameroun - Roumanie

Argentine - Roumanie

Classement

Huitième de finale

Références

Liens Externes 

 Effectif de la Roumanie au Mondial 1990 sur FIFA.com 
 Sélections et buts sur EU-football.info 

1990
Roumanie